Александр Красовский:
 Красовский, Александр (в монашестве Амвросий; 1800—1870) — архимандрит Русской православной церкви.
 Красовский, Александр Александрович (1931—1994) — учёный-механик, педагог, специалист в области теории полета ракет.
 Красовский, Александр Аполлинариевич (1865 — после 1929) — командующий 8-й кавалерийской дивизией, генерал-майор. 
 Красовский, Александр Аркадьевич (1921—2003) — советский и российский учёный, генерал-майор авиации, Герой Социалистического Труда.
 Красовский, Александр Иванович (1776—1857) — русский цензор, тайный советник.
 Красовский, Александр Фёдорович (1848—1918) — русский архитектор, с 1893 по 1898 руководил работами в Зимнем дворце.